AWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Awareh (Etiopia)
 awh – codice ISO 639-3 della lingua awbono